Retribution — перший офіційний мікстейп у кар'єрі репера Kuniva. Реліз містить пісні, записані з участю Mr. Porter, Bizarre, Свіфті Маквей, Royce da 5'9" та ін. Скіт «Rondell's Beat Tape» виконали альтер-еґо репера, Ронделл Бін, та Емінем. На «Think U Tuff» як семпл використано фраґмент з фільму «Boyz n the Hood».

Реліз виклали для безкоштовного завантаження. Разом з тим його видали для попереднього замовлення обмеженим накладом у 1500 CD-копій.

Список пісень

Посилання 

Хіп-хоп альбоми